«А в этой сказке было так…» — советский мультипликационный фильм, снятый режиссёром Лидией Суриковой в  году на студии ТО «Экран». Сюжет построен на основе русских народных сказок.

Сюжет 
Однажды Кощей Бессмертный поймал Кота-Учёного и пожаловался, что ему скучно и некого мучить. В обмен на помощь он обещал отпустить Кота. Кот в качестве такой помощи предложил Кощею жениться, однако чтобы не распугать невест, посоветовал злодею нарядиться добрым молодцем. Несмотря на столь хитроумную уловку, Кощей раз за разом терпел неудачу, но в конечном итоге всё же нашёл красную девицу, которая соглашается быть его женой. Однако в результате оказалось, что на самом деле его невеста — переодетая Баба-Яга.

Создатели 
 Автор сценария: Борис Ларин
 Режиссёр: Лидия Сурикова
 Художник-постановщик: Борис Моисеев
 Оператор: Леонард Кольвинковский
 Композитор: Иосиф Тамарин
 Звукооператор: Виталий Азаровский
 Художники-мультипликаторы: Ольга Анашкина, Кирилл Малянтович
 Куклы изготовили: Б. Караваев, В. Слетков, Н. Лярская, А. Дегтярёв, Н. Пантелеева, А. Гнединский
 Роли озвучивали: Лев Дуров — Кот учёный, Михаил Козаков — Кощей Бессмертный, Евгений Киндинов — Кощей-царевич, Елена Чернова — Баба-Яга, она же «Красна девица», Юрий Медведев — царь — отец Несмеяны, Евгения Симонова — царевна Несмеяна, Рогволд Суховерко — лягух, отец Царевен-лягушек
 Монтажёр: Татьяна Моргунова
 Редактор: Алиса Феодориди
 Директор: Игорь Гелашвили.

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Кукольные мультфильмы СССР 1984 года
Мультфильмы по русским сказкам
Мультфильмы Лидии Суриковой
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультипликационные телефильмы СССР